Krielkip, een klein soort kip
Krielaardappel, een klein soort aardappel
Kriel, een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga